Цикъл може да се отнася до:

 Бизнес и икономика
 Бизнес цикъл
 Кредитен цикъл
 Жизнен цикъл на организацията
 Жизнен цикъл на продукт
 Цикъл на бум и спад

 Биохимия
 Орнитинов цикъл
 Цикъл на Кребс
 Обърнат цикъл на Кребс

 Геология
 Скален цикъл

 Механика
 Цикъл на Карно

 Митология
 Цикъл Вьолсунг
 Цикъл Тюрфинг

 Музикология
 Сонатно-симфоничен цикъл

 Физиология
 Менструален цикъл
 Менструация

Вижте също 
 Период
 Оборот